A Botola 2015-16 , também conhecida como Botola Maroc Telecom por motivos de patrocínio, é a 60ª temporada da principal liga profissional de futebol do Marrocos. Os jogos foram anunciados em 22 de julho de 2015. A temporada começou em 5 de setembro de 2015 e está programada para terminar em 15 de abril de 2016.

Wydad entrou na temporada como campeão da temporada 2014-15 . Tanger e Oujda entraram como as duas equipes promovidas do Botola-2 de 2014-15.

No dia 5 de junho de 2016, o FUS Rabat ganhou o campeonato de futebol após uma vitória por 4-2 contra o Oujda. O FUS Rabat venceu o campeonato pela primeira vez depois de ser vice-campeão pelo título por 5 vezes anteriores.

Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF. Por outro lado, os últimos dois colocados serão rebaixados à Botola 2.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Clubes

Promovidos e rebaixados

Tabela

Resultado

Artilheiros

Campeão

Veja também
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

links Externos
League at fifa.com
RSSSF competition history
 GNF 1 - Hailoosport.com (Arabic)
GNF 1 - Hailoosport.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos